Music 4 Losers è il primo album dei Trabant, presentato al pubblico il 17 ottobre 2007 in un release party tenuto al Teatro Miela di Trieste, città di origine della band, pubblicato per l'etichetta indipendente
Records!S'il Vous Plait.

Waste of Time

Il primo e unico singolo tratto dall'album, Waste of Time, è andato in airplay da maggio a giugno 2007 su Radio Deejay all'interno della trasmissione Tropical Pizza condotta da Nikki.

Tracce

Formazione
 Giulia Cattaneo alias Joujou - tastiera
 Giacomo Coslovich alias Jack - batteria
 Giovanni de Flego alias IlMarcello - voce, chitarra
 Michele Zazzara alias Chuketti - basso

Note

Collegamenti esterni